Eilendorf ist der Name folgender Orte:

Eilendorf, einem Stadtteil von Aachen
Eilendorf (Buxtehude), einem Stadtteil von Buxtehude